Нефтего́рск (до 1970 года — Восто́к) — уничтоженный землетрясением посёлок городского типа в Охинском районе Сахалинской области. Посёлок был расположен в 98 км к югу от города Оха. Посёлок был полностью разрушен 28 мая 1995 года в результате мощного землетрясения, под обломками зданий погибло 2040 человек из общего населения в 3197 человек.

История 
Решение о строительстве поселка было принято в 1962 году, само строительство начато в 1964 году.

Первоначально назывался Восток, а в 1970 году был переименован в Нефтегорск. Считался одним из самых благоустроенных на Сахалине. Там были построены 17 блочных пятиэтажных домов на 80 квартир, несколько двухэтажных жилых зданий, детский сад, школа, клуб. В нём жили, в основном, нефтяники и их семьи. По переписи 1989 года в Нефтегорске проживало 3507 человек. К 28 мая 1995 года население насчитывало 3197 человек.

Уничтожение посёлка землетрясением 

Ночью 28 мая 1995 года в 1:04 местного времени на Сахалине произошло землетрясение силой около 7,6 баллов. В это время у выпускников единственной в посёлке школы в местном клубе проходил последний звонок. И школа, и клуб были разрушены, из 26 выпускников выжило только 9.

Именно тогда спасатели впервые применили «5 минут тишины», когда в течение каждого часа на 5 минут замирала вся техника, прекращались все работы и разговоры, чтобы в наступившей тишине была возможность расслышать попытки находящихся под завалами людей дать о себе знать. Спасательные работы велись много дней.

Все 17 крупноблочных пятиэтажных домов разрушились полностью, чего не происходило даже во время катастрофического землетрясения в Спитаке в 1988 году. Заведующий лабораторией института литосферы Георгий Кофф предположил, что не предназначенные для сейсмоопасных районов здания были построены в Нефтегорске в 1960-е годы из соображений экономии, что и привело к гибели множества людей.

Дальнейшие события 
Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты Сахалинской области, прежде всего в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск. Для этого в указанных городах предусмотрено выделить из резерва или дополнительно ввести в строй необходимые жилые площади примерно для 500 человек. Администрация Сахалинской области сумела передать под эти цели 17,8 млрд руб., что достаточно для строительства 71 квартиры; ещё 12 квартир обеспечила администрация города Охи, но этого было недостаточно.

Население

Память 
На месте посёлка установлена мемориальная плита с именами погибших. О местах нахождения разрушенных домов сегодня напоминают лишь плиты с высеченными на них номерами домов.

На месте бывшего посёлка сооружены мемориальный комплекс и часовня с колоколом, неподалёку размещается кладбище, где захоронены погибшие.

Примечания

Ссылки 
 Документальный фильм  из цикла «Победившие смерть» на НТВ (2007).
 
 Архивные кадры РИА-НОВОСТИ 

Википедия:Статьи, требующие внесения ясности
Исчезнувшие населённые пункты Сахалинской области
Разрушенные города
Бывшие посёлки городского типа Сахалинской области
Исчезнувшие города России